Эдуардо Гутье́ррес: 
 Гутьеррес, Эдуардо (1851–1889) – аргентинский писатель.
 Гутьеррес, Эдуардо (1925–?) – боливийский футболист.